Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Boris Pašanski (primo turno)

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Vasilīs Mazarakīs (semifinali)
 Victor Ioniță (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2005